Příjmení Kameník nosí více významných osobností:

 Anna Kameníková (* 1994) – česká herečka
 Miroslav Kameník (1928–???) - český hokejový útočník
 Valentina Kameníková (1930–1989) – česká klavíristka a hudební pedagožka ukrajinského resp. židovského původu
 Václav Kameník (* 1941) – český fotbalový brankář

pseudonym
 Ludmila Macešková (1898–1974) – básnířka a prozaička píšící pod pseudonymem Jan Kameník